Tjålmak kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med små sjöar med sund emellan.

Tjålmak (Arjeplogs socken, Lappland, 731995-161887), sjö i Arjeplogs kommun,  (37,2 ha)
Tjålmak (Arjeplogs socken, Lappland, 732545-161900), sjö i Arjeplogs kommun,  (78,9 ha)
Tjålmak (Arjeplogs socken, Lappland, 733724-162116), sjö i Arjeplogs kommun,  (43,8 ha)
Tjålmak (Arjeplogs socken, Lappland, 736804-160019), sjö i Arjeplogs kommun,  (30,4 ha)
Tjålmak (Arjeplogs socken, Lappland, 737855-154900), sjö i Arjeplogs kommun,  (15,5 ha)
Tjålmak (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,1 ha)
Tjålmak (Jokkmokks socken, Lappland, 734893-168302), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,22 ha)
Tjålmak (Jokkmokks socken, Lappland, 735114-169272), sjö i Jokkmokks kommun,  (32,4 ha)
Tjålmak (Jokkmokks socken, Lappland, 736685-171287), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,04 ha)
Tjålmak (Jokkmokks socken, Lappland, 736763-169475), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,5 ha)
Tjålmak (Jokkmokks socken, Lappland, 738952-166597), sjö i Jokkmokks kommun,  (17,3 ha)
Tjålmak (Jokkmokks socken, Lappland, 739192-171412), sjö i Jokkmokks kommun, 
Tjålmak (Jokkmokks socken, Lappland, 739269-167145), sjö i Jokkmokks kommun,  (48,2 ha)
Tjålmak (Jokkmokks socken, Lappland, 741003-170837), sjö i Jokkmokks kommun, 
Tjålmak (Jokkmokks socken, Lappland, 741621-170067), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,63 ha)
Tjålmakas, sjö i Gällivare kommun,

Referenser

Se även 
Tjålmakjaure
Tjålmakjauratj

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn